Куспись Світлана Анатоліївна (30 травня 1960, Міас, Російська Федерація) — український юрист, письменник, громадський та політичний діяч, президент Адвокатської компанії "Адвокатське Об'єднання «Куспись та партнери».

Біографія 

Народилась 30 травня 1960 у Міасі Челябінської області (Російська Федерація)

Освіта 

1967—1977 рр. навчалась у Харківській середній школі, де одержала атестат про середню освіту;

1980—1985 рр. навчалась у Харківській юридичній академії ім. Я. Мудрого, яку закінчила з відзнакою.

Трудова діяльність 

1986—1994 рр. працювала старшим слідчим УМВС Львівській області та прокуратурі м. Львова;

1994—2003 рр. працювала адвокатом у Львівській обласній колегії адвокатів;

З 2003 року і по сьогодення Президент Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія «Куспись та Партнери».

Громадська діяльність 

2005—2006 рр. — автор та телеведуча соціально-публіцистичної програми «Поштова скринька Світлани Куспись», що виходила на 5 телеканалі;

У 2006 та 2010 рр. балотувалася на посаду міського голови міста Львова;

З 2010 року голова Львівської обласної громадської організації «Юридична клініка адвоката С.Куспись».

У 2012 році балатується у народні депутати України, у 117 виборчому окрузі.

Також, серед громадської діяльності можна виділити:

1. Організація громадського проекту з обміну студентами юридичного факультету ЛНУ ім. І.Франка та Католицього правничого університету Польщі

2. Надання безкоштовних консультацій у межах співпраці з Міністерством Юстиції України.

3. Безкоштовне правове обслуговування Львівської обласної організації Українського товариства сліпих та її членів.

Заміжня, виховує трьох синів.

Бібліографія 

1.Трилогія «Чорна месса»: «На те вона й життя»

«По той бік задзеркалля»(Трилогія «Чорна месса»)

«Ілюзія правосуддя»(Трилогія «Чорна месса»)

2. «Маскарад інквізиції»

3. «А завтра вже не настане»

4. Дилогія «Парад Фарисеїв»

«Янголи не сплять»

«Душа безсмертна»

5. Трилогія «Втрачена династія»

«Занепад великої імперії»

«Захлинутися брехнею»

«Прокляті Володарі»

Посилання 
 - сторінка письменницької діяльності
 - сторінка Адвокатської компанії "Адвокатське Об'єднання «Куспись та партнери»

Українські правники
Українські письменниці
Українські громадські діячки
Політики України
Члени НСПУ